titolo originale del romanzo I tre moschettieri
 titolo originale del film Fate largo ai moschettieri!